

Ахуново — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Ахуново — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Ахуново — присілок, Салаватський район, Башкортостан
 Ахуново — село, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Ахун